Bagan
 Reino de Pagan
 Pagan metal
 Ilha Pagan
 Pagan da Bulgária - cã búlgaro do século VIII

Desambiguação